Татьяна Кирилловна Щеглова (род. 15 апреля 1958, с. Маяк, Чарышский район, Алтайский край, СССР) — советский и российский , , доктор исторических наук (2002), профессор (2008). С 1990 — заведующий Центром устной истории и этнографии лаборатории исторического краеведения АлтГПУ. С 2002 — заведующий кафедрой отечественной истории АлтГПУ, 2003—2012 — первый проректор по учебной работе.

Лауреат Ползуновской премии (1996), Демидовской премии (2002), премии Алтайского края в области науки и техники (2012). Почётный работник высшего профессионального образования (2008). Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2018).

Биография 
Родилась в с. Маяк Чарышского района Алтайского края, училась в Маякской средней школе с 1 по 6 класс, в Чарышской средней школе — 7-й класс. После окончания школы № 42 г. Барнаула в 1975 г. поступила на исторический факультет Барнаульского государственного педагогического института. В период обучения активно занималась научно-исследовательской работой под руководством известного краеведа, к.и.н., доцента А. Д. Сергеева. Получила в 1980 г. квалификацию «учитель истории и английского языка». До ноября 1990 г. работала в школах № 50 (1981 г.) и № 101 (1981—1990 гг.) города Барнаула. Одновременно с 1983 г. являлась соискателем кафедры дореволюционной отечественной истории АлтГУ (научный руководитель д.и.н., профессор А.П. Бородавкин). В ноябре 1990 г. защитила кандидатскую диссертации., в марте 2002 г. — докторскую диссертацию в Диссертационных советах ТГУ (Томского государственного университета).

С декабря 1990 г. стала работать ассистентом кафедры истории СССР (с 1991 г. — кафедры отечественной истории) Барнаульского государственного педагогического института (с 1993 г. Барнаульского государственного педагогического университета, с 2008 г. — Алтайской государственной педагогической академии, с декабря 2014 г. — Алтайского государственного педагогического университета) и одновременно в созданной в 1990 г. Лаборатории исторического краеведения, создав Центр устной истории и этнографии, руководителем которого является до настоящего времени. В 1996 г. получила звание доцента, в 2008 г. — звание профессора. В 2002 г. стала заведующей кафедрой отечественной истории, которую возглавляет до настоящего времени. С мая 2003 г. по сентябрь 2012 года являлась первым проректором по учебной работе. Автор более 300 публикаций.

Общественная деятельность 
Со студенческой скамьи принимает участие в краеведческом движении Алтайского края: являлась членом Алтайского отдела Российского географического общества, Алтайского отделения ВООПИИиК, являлась членом архивной коллегии Алтайского края с 1993 по 1998 г., председателем Алтайской краевой краеведческой ассоциации в 1998—2000 гг..

С 2006 г. является членом Попечительного совета Демидовского фонда, с 2007 г. членом президиума Ассоциации этнографов и антропологов. С 2015 г. — председателем созданного алтайского отделения Ассоциации антропологов и этнографов России, членом Совета Алтайского отделения Российского исторического общества.

С 2005 г. Т. К. Щеглова является Федеральным экспертом качества профессионального образования, внесена в общероссийский реестр аккредитованных экспертов и занимается вопросами развития высшего профессионального образования.

С 2013 г. Т. К. Щеглова является председателем Общественного Совета по развитию образования Алтайского края при Главном Управлении по образованию и молодёжной политики Администрации Алтайского края, членом коллегии Главного Управления по образованию и молодёжной политики Администрации Алтайского края.

С 2014 года она является членом научно-методического Совета Управления по культуре и архивному делу администрации Алтайского края и Т. К. Щеглова является членом комиссии по присуждению премии Алтайского края в области науки и техники в номинациях «Разработка и применение новых методик обучения, создания высококачественных учебников и учебных пособий для образовательных учреждений края» и в номинации «Исследования исторического наследия Алтайского края и краеведения».

Эксперт регионального конкурса РГНФ.

Преподавательская деятельность 
С именем Т. К. Щегловой связаны значительные достижения в высшем образовании. Она занималась проблемами модернизации высшего педагогического и исторического образования. Под её руководством университет одним из первых в России ввел подготовку бакалавров и магистров для педагогического образования. С 2007 года она является экспертом по качеству высшего образования, регулярно участвует в проведении аккредитационных и лицензионных процедур высших учебных заведений Российской Федерации.
Профессор Т. К. Щеглова осуществляет учебный процесс на высоком теоретико-методологическом и методическом уровнях. Она читает курсы «История России XIX века», «Современные проблемы отечественной истории», «Этнология», руководит этнографической и архивной практикой. Её учебное пособие «Устная история» рекомендовано УМО по направлениям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению социально-экономическое образование.
Т. К. Щеглова вносит значительный вклад в подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации. Она осуществляет научное руководство основными образовательными программами аспирантуры по специальностям 07.00.02 — отечественная история и 07.00.07 — этнография, этнология и антропология. Под её руководством защищено 5 кандидатских диссертаций. Татьяна Кирилловна является членом совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при Алтайском государственном университете. Она входит в редакционную коллегию международного рецензируемого научного журнала Вестник Томского государственного университета (Культурология и искусствоведение), включенного в перечень ВАК и индексируемого в Web of Science. Ученый регулярно выступает официальным оппонентом на защитах кандидатских и докторских диссертаций в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Чувашском государственном университете, Мордовском государственном университете, Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого и других учреждениях.

Научно-исследовательская деятельность 
Т.К Щеглова является автором 5 монографий, 3 учебных пособий. Всего ею опубликовано свыше 400 научных и научно-методических работ. С её именем связаны значительные достижения в области истории и этнографии Сибири и сопредельных территорий. Она обосновала и развила новое исследовательское направление — устная история в области крестьяноведения, создала собственную научную школу по этнографии и устной истории. Татьяна Кирилловна регулярно принимает участие в работе международных и российских конференций, с 1994 г. является организатором регулярной международной конференции «Этнография Алтая и сопредельных территорий», с 2001 г. организует в рамках Конгресса антропологов и этнографов России работу секции «Устная история как источник и метод этнографических исследований». Исследования Т. К. Щегловой были поддержаны 6 грантами Российского гуманитарного научного фонда. Являлась научным руководителем гранта РФФИ «Культура жизнеобеспечения русского сельского населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: традиции и новации».

В 1990 г. под её руководством создан учебный научно-исследовательский Центр устной истории и этнографии, который превратился в ведущий научно-методический центр сибиреведения, заложен архив устных исторических источников. Татьяна Кирилловна является специалистом в области изучения историко-культурного наследия Сибири, занимается полевыми историко-этнографическими исследованиями на территории Алтайского края, руководит научно-практическими программами «Города и села Алтайского края: историко-культурное наследие», «Народы Алтая: история и культура». Она основала серию очерков по истории и культуре сельских регионов края, используемых в реализации регионального компонента федеральных образовательных стандартов в образовательных учреждениях Алтайского края.

Награды 
За плодотворную разностороннюю учебную, научную, организаторскую и общественную деятельность Т. К. Щеглова награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования» (2008), Почетной грамотой Министерства образования и науки (2003), администрации Алтайского края (2013 г.), Управления по образованию и делам молодежи Алтайского края (2016), Управления по культуре и архивному делу Алтайского края (2010 г.), медалью Семипалатинского педагогического университета «За заслуги» и памятным знаком «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011 г.). Т. К. Щеглова является лауреатом Алтайского края в области науки и техники (2012 г.).

Основные публикации

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Кирилловна Щеглова на официальном сайте Алтайского края
 Татьяна Кирилловна Щеглова на Исторической энциклопедии Сибири
 Татьяна Кирилловна Щеглова на сайте Алтайского государственного педагогического университета
 Татьяна Кирилловна Щеглова на сайте Демидовского фонда Алтайского края

Историки России
Авторы энциклопедий и словарей
Историки Сибири
Женщины-историки